Table des caractères Unicode U+5000 à U+5FFF.

Sinogrammes unifiés CJC () (Unicode 1.1) 
Sinogrammes principaux utilisés pour les différentes écritures sinographiques hanzi des langues chinoises (dont le mandarin qui utilise le style chinois simplifié, et le cantonais qui utilise le style chinois traditionnel, et d’autres langues d’Asie du Sud-Est), unifiés avec les sinogrammes de l’écriture kanji du japonais, ceux de l’écriture hanja du coréen traditionnel et ceux de l’ancienne écriture  chữ nôm du vietnamien (qui était elle-même l’évolution de l’écriture hanzi traditionnelle issue du mandarin, appelée hán tự en vietnamien mais très mal adaptée à cette langue).

Table des caractères

Historique 
Cette section du bloc est inchangée depuis sa version initiale dans Unicode 1.1.

Voir aussi

Liens externes 
   CJK Unified Ideographs, table sur le site Unicode.
   Idéogrammes unifiés CJC, table sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (5000-5FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00500